Billy Bathgate steht für:

 Billy Bathgate (Roman), Roman von E. L. Doctorow (1989)
 Billy Bathgate (Film), US-amerikanischer Film von Robert Benton (1991)